Зоя Васильевна Ригель (), в девичестве Щербакова — советская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние дистанции. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в конце 1970-х — начале 1980-х годов, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы, победительница и призёрка первенств всесоюзного значения, действующая рекордсменка России в эстафете 4 × 400 метров. Представляла Владивосток и спортивное общество «Спартак». Мастер спорта СССР международного класса. Преподаватель ВГУЭС. Заслуженный тренер России (2010). Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2012).

Биография 
Зоя Щербакова родилась 15 октября 1952 года в рабочем посёлке Мули Хабаровского края.

Занималась лёгкой атлетикой с 1970 года, проходила подготовку во Владивостоке под руководством тренера А. Ригеля. Выступала за добровольное спортивное общество «Спартак». Окончила Дальневосточный технологический институт (1974).

Первого серьёзного успеха на всесоюзном уровне добилась в сезоне 1978 года, когда на зимнем чемпионате СССР в Москве превзошла всех соперниц в беге на 1500 метров и завоевала золотую медаль. Позднее получила серебро на чемпионате СССР по кроссу в Алма-Ате, одержала победу на Мемориале братьев Знаменских в Вильнюсе, выиграла серебряные медали в дисциплине 1500 метров и в эстафете 4 × 800 метров на летнем чемпионате СССР в Тбилиси. Попав в состав советской сборной, выступила на чемпионате Европы в Праге, где на дистанции 800 метров с личным рекордом 1.56,57 стала бронзовой призёркой, уступив только двум своим соотечественницам Татьяне Провидохиной и Надежде Муште.

В 1980 году на чемпионате СССР в Донецке выиграла серебряную медаль в беге на 1500 метров и с командой РСФСР победила в эстафете 4 × 800 метров, установив при этом ныне действующий национальный рекорд России в данной дисциплине — 7.56,6.

За выдающиеся спортивные достижения удостоена почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Впоследствии работала тренером по лёгкой атлетике во Владивостоке, принимала участие в соревнованиях по лёгкой атлетике в качестве судьи (судья республиканской категории). Подготовила ряд титулованных легкоатлетов, 15 мастеров спорта и 2 мастеров спорта международного класса, в частности её воспитанница Елена Войнова стала чемпионкой Европы в помещении. Преподавала во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса, доцент кафедры физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Заслуженный тренер России (2010). Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2012).

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Рекордсмены России по лёгкой атлетике
Спортсмены Владивостока
Преподаватели Владивостокского университета экономики и сервиса
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике
Заслуженные тренеры России
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации